Алексєєв Михайло Васильович — російський генерал
 Алексєєв Михайло Миколайович — український військовик
 Алексєєв Михайло Павлович — російський та український радянський літературознавець